Amerikai Egyesült Államok
 Dant (Kentucky)
 Dant (Oregon)